«Фрост против Никсона» () — историческая драма режиссёра Рона Ховарда, снятая в 2008 году по одноимённой пьесе Питера Моргана. Фильм описывает предысторию и процесс съёмки знаменитых интервью Ричарда Никсона, сделанных британским журналистом Дэвидом Фростом, в последнем из которых Никсон признал свою вину в Уотергейтском скандале. Главные роли в фильме исполнили Фрэнк Ланджелла и Майкл Шин, которые до этого исполняли роли в пьесе Моргана в театрах Лондона и Бродвея.

Производство фильма началось 27 августа 2007 года. Премьера фильма состоялась 15 октября 2008 года на Лондонском кинофестивале, в кинотеатрах США фильм вышел в широкий прокат 23 января 2009 года. Премьера в России состоялась 5 февраля 2009 года. При бюджете в 25 млн долларов США, фильм собрал в мировом прокате 27 430 034 долларов, из них 67,9 % в США — 18 622 031 долларов. Сборы в России составили 30 230 долларов.

Сюжет 
В начале фильма показывается ряд новостных сюжетов, связанных с участием президента США Ричарда Никсона в Уотергейтском скандале. После этого Никсон произносит свою последнюю речь в качестве президента, в которой многие американцы ожидали услышать, но не услышали признание вины и извинения за сделанные ошибки. Дэвид Фрост в это время после завершения одного из выпусков своего ток-шоу в Австралии видит по телевизору, как Никсон покидает Белый дом.

Через некоторое время Фрост обсуждает в центральном офисе London Weekend Television возможность организации интервью с Никсоном, однако Бёрт выразил сомнение в том, что бывший президент США захочет говорить с Фростом. Тогда Фрост говорит Бёрту о том, что последнюю президентскую речь Никсона в прямом эфире смотрели 400 млн зрителей.

Примерно в это же время Никсон попадает в больницу с флебитом, после выздоровления он на вилле Ла-Каса-Пацифика в Сан-Клементе (Калифорния) обсуждает написание своих мемуаров со своим литературным агентом Свифти Лазаром, который сообщает Никсону о предложении Фроста провести интервью за 500 тыс. долларов. Никсон интересуется можно ли запросить большую сумму, в итоге они сговариваются на сумме 600 тыс. долларов. Лазар звонит Фросту и сообщает ему о заинтересованности Никсона в его предложении, после чего Фрост и Бёрт летят в Калифорнию, чтобы встретиться с Никсоном. Во время полёта Фрост, известный в своей среде как заядлый плейбой, знакомится с Кэролайн Кушинг, которой он предлагает поехать на встречу вместе с ним. В Сан-Клементе Фрост встречается с Никсоном и подписывает чек на первый платёж в размере 200 тыс. долларов. Никсон, между делом обративший внимание на итальянскую обувь Фроста без шнурков, подозревает, что Фрост выплачивает эти деньги из собственного кармана, а глава его администрации Джек Бреннан сомневается в том, что Фрост соберёт остаток суммы.

Для того, чтобы собрать информацию о Никсоне и Уотергейтском скандале, Фрост нанимает двух сотрудников — Боба Зелника и Джеймса Рестона-младшего, которые работают с Бёртом над вероятными вопросами Никсону. Во время подготовки интервью Рестон говорит Фросту, что он хотел бы провести неделю в библиотеке Федерального суда, чтобы найти необходимую информацию, однако Фрост не соглашается с ним. Параллельно Фрост пытается продать серию интервью американским телевизионным компаниям, однако везде получает отказ. Несмотря на финансовые трудности, ему удаётся арендовать оборудование и помещение для проведения интервью.

Первое интервью. Фрост, несмотря на условия контракта с Никсоном, в котором расписано время, отведённое для каждой темы разговора, в том числе и для Уотергейта, задаёт вопрос, почему Никсон не уничтожил записи его разговоров. Затем во время первых одиннадцати сеансов записи интервью Фрост пытается задать Никсону запланированные вопросы, однако на них бывший президент отвечает длинными монологами, переводя ответы на выгодные для него темы. В словесном противостоянии Никсон побеждает Фроста не только в интервью, посвящённых его достижениям во внешних отношениях с СССР и Китаем, но и в вопросах Вьетнамской войны и операции в Камбодже. Команда Фроста выражает своё негодование по поводу первых интервью, а Рестон прямо выражает сомнение во Фросте как в интервьюере.

За четыре дня до последнего интервью, посвящённого Уотергейту, Фросту ночью звонит нетрезвый Никсон, который говорит, как важно это интервью для карьеры обоих, так как от его исхода зависит восстановление политической карьеры Никсона, а также успех или банкротство Фроста. После этого разговора Фрост полностью посвящает своё время изучению материалов Уотергейтского дела, он также звонит Рестону и просит его за последние три дня найти необходимую информацию в библиотеке Федерального суда.

Перед последним интервью Фрост говорит Никсону, что если интервью будет подобно их телефонному разговору, то это будет бомба. Во время интервью Фрост приводит до этого нигде не изданную информацию о разговоре президента с Чарльзом Колсоном. Вскоре после того, как Никсон произнёс фразу о том, что если незаконное действие совершает президент, то оно законно, Фрост задаёт вопрос, участвовал ли Никсон в укрывательстве, после чего Бреннан, видя замешательство Никсона, останавливает интервью. После этого Никсон и Бреннан ведут разговор наедине, и бывший президент признаётся Бреннану, что больше не может всё отрицать. Никсон возвращается к интервью и признаётся в том, что он совершал ошибки на президентском посту и о том, что он подвёл американский народ.

До возвращения в Великобританию Фрост вместе с Кэролайн посещает виллу Никсона, где благодарит его за интервью и дарит ему пару итальянской обуви без шнурков. Никсон говорит наедине с Фростом и спрашивает его, действительно ли имел место их разговор по телефону и о чём они говорили, на что Фрост отвечает «о чизбургерах», после чего они прощаются и Никсон остаётся в задумчивом состоянии у побережья.

Перед титрами зрителям становится известно, что интервью были чрезвычайно успешными, Никсон написал тысячестраничные мемуары, но так и не смог избежать полемики вплоть до своей кончины в 1994 году. Дэвид Фрост ушёл из жизни в августе 2013 года.

Создатели фильма

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Рон Ховард
 Сценарий — Питер Морган
 Оператор — Сальваторе Тотино
 Монтаж — Майк Хилл, Дениэл Хэнли
 Художник-постановщик — Майкл Коренблит
 Композитор — Ханс Циммер
 Продюсеры — Рон Ховард, Брайан Грейзер, , Эрик Феллнер

В ролях

Прокат и релиз на дисках 
Мировая премьера фильма прошла 15 октября 2008 года, когда он был показан как открывающий фильм 52-го ежегодного Лондонского кинофестиваля. 5 декабря 2008 года он был выпущен в ограниченный прокат в трёх кинотеатрах США, а 23 января 2009 года вышел в широкий прокат в США (1099 кинотеатров), а также в Великобритании.

В России фильм вышел в прокат 5 февраля 2009 года.

21 апреля 2009 года фильм был выпущен в США на DVD и Blu-ray. В качестве дополнительных материалов на DVD-дисках были включены удалённые сцены, рассказы о создании фильма, реальных интервью Фроста и Никсона, библиотеке Ричарда Никсона и комментарии к фильму Рона Ховарда.

Сборы 
Фильм вышел в ограниченный прокат в кинотеатрах США 5 декабря 2008 года и в первый уик-энд заработал 180 708 долларов (22-е место недели). После выхода в широкий прокат 23 января 2009 года фильм заработал в уик-энд 3 022 250 долларов в американском прокате (16-е место недели). Недельный сбор в американских кинотеатрах составил 12 231 106 долларов, в других странах мира — 14 596 107 долларов. 31 января по оценкам фильм собрал 420 000 долларов. Ко 2 февраля фильм собрал в сумме 14 311 000 долларов в США и 16 676 001 доллар в мире.

В итоге сборы фильма «Фрост против Никсона» составили 27 015 079 долларов, включая 18 622 031 в США. Сборы в России составили 30 230 долларов.

Награды и номинации 
Фильм «Фрост против Никсона» был номинирован на премию «Оскар» в пяти номинациях: «лучший фильм», «лучший режиссёр», «лучшая мужская роль», «лучший адаптированный сценарий» и «лучший монтаж», однако не победил ни в одной из них. На премии «Золотой глобус» фильм был представлен в пяти номинациях, включая лучший фильм (драма), но также не был отмечен в числе победителей. Всего фильм был номинирован в 50 номинациях на различных премиях, из которых выиграл девять. Пять из них фильм получил на премии Sierra Award (Las Vegas Film Critics Society Awards), где фильм получил пять побед в пяти номинациях (лучший фильм, лучший актёр, лучший режиссёр, лучший сценарий, лучший монтаж).

Примечания 

Докудрамы
Исторические фильмы Великобритании
Исторические фильмы США
Исторические фильмы Франции
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы Relativity Media
Фильмы StudioCanal
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Working Title Films
Фильмы Великобритании 2008 года
Фильмы Рона Ховарда
Фильмы США 2008 года
Фильмы Франции 2008 года
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы о Ричарде Никсоне
Фильмы о журналистах
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-интервью
Экранизации пьес
Политические фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Политические фильмы США